Hongkonger Fußballnationalmannschaft steht für:

 Hongkonger Fußballnationalmannschaft der Männer
 Hongkonger Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Hongkonger Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Hongkonger Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)
 Hongkonger Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)